Об'єкти NGC
Андромеда (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1654